Торсхавн и Торсхавън (, , То̀ушхаун) е административен център на Фарьорските острови.

По данни от последното преброяване на населението, проведено през 2019 г., градът има около 19 165 жители. Торсхавн е най-големият град на островите.

Етимология 
Названието на града означава пристанището на Тор, кръстено на бога на светкавиците и гръмотевиците в Скандинавската митология.

История 

Градът е основан през IX век. Според местните легенди, християнската религия навлиза във Фарьорските острови и по-точно в Торсхавн чрез усилената мисионерска дейност на Сигмундур Брестисон. През 1271 г. Торсхавн попада под норвежко владичество. Това владичество се е запомнило най-вече с търговския монопол, наложен от норвежкия крал. През 1866 г. Торсхавн официално е обявен за административен център на Фарьорските острови. През 1974 г. съседните села Хойвуйк и Витанес са станали част от землището на града.

Климат 
Климатът в града е умерен, океански. Поради влиянието на Гълфстрийм, температурите рядко падат под нулата.

Побратимени градове 
  Аскер, Норвегия
  Гардабайр, Исландия
  Рейкявик, Исландия
  Якобстад, Финландия
  Мариехамн, Оландски острови
  Есльов, Швеция
  Биркерод, Дания

Източници

Външни препратки 

 Снимки и информация за Торсхавн

Столици в Европа
Градове във Фарьорските острови